Jean Roussel peut désigner :

 Jean Roussel (?-1339), abbé français ;
 Jean Henri Marie Roussel (1911-1993), ou Jean Rignac, astrologue et écrivain français ;
 Jean Roussel (1923-2015), homme politique français.
Jean Roussel (né en 1951), musicien français

Voir aussi 

 Jean Roussel-Despierres (1832-?), haut magistrat et homme de lettres français